Il doppio del torneo di tennis San Marino CEPU Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Massimo Bertolini e Tom Vanhoudt che hanno battuto in finale Adrián García e Álex López Morón 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Jaroslav Levinský /  David Škoch (primo turno)
 Massimo Bertolini /  Tom Vanhoudt (Campioni)

 Giorgio Galimberti /  Alexander Peya (semifinali)
 Emilio Benfele Álvarez /  Josh Goffi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Marino CEPU Open 2004